O condado de Shemiranat () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Shemiranat.

Shemiranat